Ramazan ist ein kurdischer, albanischer, bosnischer und türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft (), der auch in einigen anderen Ländern des islamischen Kulturraums vorkommt. Die Aussprache mit stimmhaftem s geht auf die iranisch-osmanische Aussprache des d-Lautes im arabischen Wort Ramadan zurück. In der Türkei, in Iran und auf dem Balkan ist Ramazan somit auch die Bezeichnung des Fastenmonats Ramadan.

Namensträger 

 Ramazan Aksoy (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Altıntepe (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Avcı (1959–1985), türkisches Opfer einer rechtsextremen Gewalttat in Hamburg
 Ramazan Barbaros (* 1998), türkischer Leichtathlet
 Ramazan Baştuğ (* 2000), türkischer Langstreckenläufer
 Ramazan Beydili (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Çevik (* 1992), türkisch-belgischer Fußballspieler
 Ramazan Civelek (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Dincer (* 1990), deutscher Poolbillardspieler
 Ramazan Döne (* 1981), türkischer Handballspieler
 Ramazan Durdu (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Tarık Ergut (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Kahya (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Keskin (* 1999), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Köse (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Kurşunlu (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Övüç (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Özcan (* 1984), österreichischer Fußballspieler
 Ramazan Özdemir (* 1991), türkischer Leichtathlet
 Ramazan Özkabak (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Öztürk (* 1992), türkischer Badmintonspieler
 Ramazan Şahin (* 1983), türkischer Freistilringer
 Ramazan Sal (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Salman (* 1960), türkisch-deutscher Sozialwissenschaftler und Medizinsoziologe
 Ramazan Tunç (* 1975), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Üstündağ (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Yıldırım (* 1975), türkischer Fußballspieler
 Yakup Ramazan Zorlu (* 1991), türkischer Fußballspieler

Form Ramasan 
 Ramasan Bashardost (engl.: Ramazan Bashardost; * 1965), afghanischer Politiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname
Albanischer Personenname